Ніна (фільм, 1971) — фільм 1971 року виробництва Кіностудії ім. О. Довженка, присвячений Ніні Сосніній, режисери Лесь (Олексій) Швачко і Віталій Кондратов;
 Ніна (фільм, 2004) — бразильский фільм (2004).